Berlitz puede referirse a:
 Berlitz Corporation, empresa de enseñanza de idiomas.
 Maximilian (Maximilien) Delphinius Berlitz (1852-1921), docente de idiomas germano-estadounidense.
 Charles Frambach Berlitz (1914-2003), escritor y ufólogo estadounidense, nieto del anterior.
 Berlitz refutado, discusión sobre la veracidad del Triángulo de las Bermudas.